До́ктор Пи — псевдоним.

 Доктор Пи — так называют Андрея Слюсарчука — известного украинского деятеля, получившего известность, благодаря выступлениям в различных шоу, на которых мог воспроизводить по памяти большие объёмы информации, в частности, число «Пи» до 30 млн знаков после запятой.
 Доктор Пи — герой фильма «Школа негодяев» (2006).